Nejlepší nahrávač National League A je ocenění ve švýcarské hokejové lize National League A. Cena se uděluje hráči s největším počtem asistencí po základní části.

  

Ligy ledního hokeje